Marius ist:

 Marius, ein Familienname und männlicher Vorname
 ein nach Simon Marius benanntes astronomisches Objekt:
 Marius (Mondkrater)
 7984Marius im Asteroidengürtel
 Rima Marius, eine Mondrille nördlich des Kraters
 Marius Regio, ein Gebiet auf dem Jupitermond Ganymed
 Marius (Film), ein französischer Film von 1931 von Alexander Korda und Marcel Pagnol
 Marius (2013), ein französisches Filmdrama von Daniel Auteuil